Kauschke ist der Familienname von:

 Christina Kauschke (* 1964), deutsche Linguistin
 Katrin Kauschke (* 1971), deutsche Hockeyspielerin
 Detlef David Kauschke, Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen